Braselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Braselmann (1934–1992), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Helmut Braselmann (1911–1993), deutscher Feldhandballspieler
 Petra Braselmann (1951–2015), deutsche Romanistin und Hochschullehrerin